Григорьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Григорьевское сельское поселение — входит в Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
 Григорьевское сельское поселение — входит в Северский район, Краснодарский край
 Григорьевское сельское поселение — входит в Нытвенский район, Пермский край
 Григорьевское сельское поселение — входит в Каслинский район, Челябинская область